Evropska Formula 2 sezona 1983 je bila sedemnajsto prvenstvo Formule 2.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo

Celoten pregled 

R10=odstopil, toda uvrščen NC=ni uvrščen R=odstopil NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral DIS(3)=diskvalificiran s tretjega mesta

1983 v športu
1983